Ирина Емельянова:
 Емельянова, Ирина Витальевна (род. 1963) — советская и российская самбистка и дзюдоистка.
 Емельянова, Ирина Ивановна (род. 1938) — русская писательница-мемуаристка, педагог.